Baimaclia se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Baimaclia, Cantemir - localitate centru de comună în raionul Cantemir
 Baimaclia, Căușeni - localitate centru de comună în raionul Căușeni

Localități omonime din Republica Moldova